Куянково — название двух населённых пунктов в России.
 
 Куянково — деревня в Параньгинском районе Республики Марий Эл.
 Куянково — деревня в Красноуфимском районе Свердловской области.

См. также 
 Куяново